Das Bahnwärterhäuschen ist ein Bauwerk in Darmstadt.

Geschichte und Beschreibung 
Das ehemalige Bahnwärterhaus – zu dem auch ein Stall gehört – wurde wahrscheinlich um das Jahr 1870 erbaut. Das Gebäude wurde aus Sandstein gemauert und besitzt ein biberschwanzgedecktes Satteldach. Es befindet sich an der Bahnstrecke Darmstadt–Aschaffenburg zwischen den Bahnhöfen Darmstadt Nord und Darmstadt-Kranichstein. Es diente als Wohnhaus des Schrankenwärters, der für die mechanische Bedienung des Bahnübergangs der Maulbeerallee zuständig war.

Denkmalschutz 
Das Bahnwärterhaus am östlichen Ende der Maulbeerallee entstand wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rhein-Main-Bahn. Aus architektonischen, industriegeschichtlichen und stadtgeschichtlichen Gründen gilt das Bauwerk als Kulturdenkmal.

Literatur 
 Günter Fries et al.: Stadt Darmstadt. (Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Hessen.) Vieweg Verlag, Braunschweig 1994, ISBN 3-528-06249-5, S. 164.

Bahnwärterhauschen
Erbaut in den 1870er Jahren
Bauwerk aus Sandstein
Industriekultur Rhein-Main
Verkehrsbauwerk in Darmstadt
Rhein-Main-Bahn
Darmstadt